Овражная — название географических объектов в России.

Населённые пункты 

 Овражная — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.
 Овражная — деревня в Орловском районе Орловской области.
Овражная — до 2019 г. название посёлка Овражное в Черняховском районе Калининградской области.

Реки 
 Овражная — река на острове Котельный в Якутии, приток Балыктаха.
 Овражная — река в Калининградской области, приток Бударки.

Железнодорожный пункт 
 Овражная — станция Приволжской железной дороги в селе Пановка Камышинского района Волгоградской области.

См. также 
 Овражная улица
 Овражное